

Cinema 
 Lest We Forget – film del 1909 diretto da Harry Solter
 Lest We Forget – cortometraggio del 1914 diretto da Maurice Elvey
 Lest We Forget – cortometraggio del 1914 diretto da John B. O'Brien (1914)
 Lest We Forget – film del 1916 diretto da Léonce Perret

Musica 
Lest We Forget – album dei Marilyn Manson del 2004